Le sigle MGG peut désigner :
 May-Grünwald Giemsa, une méthode de coloration ;
 Die Musik in Geschichte und Gegenwart, une encyclopédie sur la musique ;
 MGG, une marque dédiée aux jeux vidéo.